Název Bakov může označovat:
 Bakov nad Jizerou – obec v okrese Mladá Boleslav

část obce
 Bakov (Beřovice) – část obce Beřovice v okrese Kladno
 Bakov (Studnice) – část obce Studnice v okrese Náchod

Externí odkazy